Жиде́нко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Жиденко Ігор Анатолійович — учасник Афганської війни 1979—1989 років, полковник.
 Жиденко Ігор Григорович — народний депутат України 5-го скликання.
 Жиденко Олександр Якович — генерал-майор, командир 222-ї стрілецької радянської дивізії.